

Toponymie

Canada 
 Lacs Vermilion, série de lacs situés à Banff, dans les Rocheuses canadiennes, en Alberta
 Chaînon Vermilion, chaîne de montagnes en Alberta
 Fort Vermilion, hameau de l'Alberta
 Vermilion, une ville de l'Alberta
 Vermilion Bay, Edward Lake, Sunset Country, nord de l'Ontario

États-Unis 
 Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness, région sauvage en Arizona
 Vermilion Cliffs National Monument, monument en Arizona
 Vermilion, village de l'Illinois
 
 Vermilion, ville de l'Ohio
 Vermilion Township, Erie County, Ohio, ville de l'Ohio
 Paroisse de Vermilion, paroisse de la Louisiane
 Vermilion Point, site de U.S. Life Saving Station, sur la rive sud du Lac Supérieur, au Michigan
 Vermilion Range, dans le Minnesota

Divertissements 
 , chanson de Slipknot, sortie en 2004
 , recueil de nouvelles
 , jeu vidéo sur Sega Genesis, sorti en 1989, connu au Japon sous le titre Vermilion
 , premier producteur d'hydrocarbures liquides en France.

Voir aussi 
 Vermillon, couleur rouge,
 , autre orthographe,
 Vermillon (homonymie)

Homonymie